Le championnat d'Allemagne de rugby à XV 2014-2015 ou  2014-2015 est une compétition de rugby à XV qui oppose les 21 meilleurs clubs allemands. La compétition commence le  et se termine par une finale le .

La  de la compétition se déroule du  au  sous la forme d'un championnat avec 4 poules composées de 4, 5 ou 6 équipes, un  dénommé  regroupant les 16 meilleurs clubs du  et une phase finale par élimination directe.

Équipes participantes 
Les vingt-deux équipes sont réparties de la manière suivante :

1. Bundesliga Nord
 DSV 78 Hanovre
 FC Sankt Pauli
 SC Germania List
 Hamburger RC
 TSV Victoria Linden

1. Bundesliga Est
 RK 03 Berlin
 Berlin RC
 
 Berliner SV 92
 RC Leipzig
 

1. Bundesliga Sud
 Heidelberger RK
 TV Pforzheim
 SC Neuenheim
 TSV Handschuhsheim
 RG Heidelberg
 Heidelberger TV

1. Bundesliga Ouest
 SC 1880 Frankfurt
 RK Heusenstamm
 ASV Cologne
 RC Aachen

1. Bundesliga Nord

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Est 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Berlin :RK 03 BerlinBerlin RCBerliner SV 92

</div>

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Sud 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Heidelberg :Heidelberger RKRG HeidelbergHeidelberger TV

</div>

Classement 

|}

¹Heidelberger TV a été sanctionné de 4 points de pénalité.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Ouest

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Barrages 

Le Berliner SV 92, le TSV Victoria Linden et le RC Aachen sont qualifiés pour le DRV-Pokalrunde.

Meisterrunde 
Les équipes gardent les points acquis contre les autres équipes de leur groupe de la phase initiale elles aussi qualifiées.

Nord-Est

Classement 

|}

¹SG Siemensstadt se retire du championnat en date du 23 mars 2015. Tous les résultats du club sont annulés.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Sud-Ouest

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Barrages

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  www.totalrugby.de - Site allemand sur le rugby national et international
  www.rugbyweb.de - Site officiel de la Fédération allemande

2014-2015
Rugby à XV M1
Allemagne M1